Liubliana – capital da Eslovénia
Ljubljana (contratorpedeiro) – navio do Reino da Jugoslávia

Desambiguação